Влади́мир Вита́льевич Даниле́ц (, род. 9 сентября 1960, Дмитровка, Бахмачский район, Черниговская область) — советский, украинский и российский актёр, комик, артист эстрады, телеведущий, юморист. Народный артист Украины (1998)

Биография 
Владимир Данилец родился в 1960 году в селе Дмитровка, на Украине, в семье сельских интеллигентов. По другим данным — в селе Терешиха. Отец украинец, мать русская. Музыкой интересовался с детства.

Учился в Киевском училище эстрадно-циркового искусства, в котором во время вступительных экзаменов познакомился с другим абитуриентом — Владимиром Моисеенко. По окончании обучения Данилец начал карьеру артиста из разговорного жанра в украинской гастрольно-концертной организации «Укрконцерт».

Во время работы в «Укрконцерте» в бесконечных гастрольных поездках в составе концертных бригад на территории СССР сложился дуэт Владимира Данильца и Владимира Моисеенко.

В 1987 году они познакомились с режиссёром-постановщиком УГКО «Укрконцерта» Евгением Перебийносом. Этот год становится годом создания творческого тандема, маленького юмористического театра: Владимир Данилец — Владимир Моисеенко.

В 1991 году на телеэкранах появляется номер «Кролики прилетели», съемки которого проходили в помещении ЦДКЖ (Москва). Как результат — большая популярность и признание. В составе дуэта Владимир Данилец участвовал в съемках многих передач и давал многочисленные концерты.

21 апреля 1991 года дуэт В. Данилец и В. Моисеенко стал лауреатом Кубка Аркадия Райкина на международном фестивале «MORE SMEHA», Рига.

С октября 2020 года вместе с Владимиром Моисеенко стал ведущим программы «15 минут о наболевшем» на украинском телеканале 112 Украина.

В апреле 2021 года вместе с Владимиром Моисеенко и бывшим пресс-секретарём президента Украины Виктора Януковича Анной Герман стал инциатором создания «Благотворительного фонда защиты свободы слова», появившегося после введения санкций в отношении телеканалов холдинга «Новости» (112-Украина, NewsOne, ZIK).

Вместе с В. Моисеенко обладатель «Золотого пера» за лучшую музыкально-развлекательную телепередачу «Проснись и пой» (телеканал Интер, 2000 г.).

Личная жизнь 
Жена — Людмила Данилец.
В 1980 году от первого брака родилась дочь Лилия, в 1992 году появилась на свет дочь Ангелина Данилец. Ангелина поступила в 2007 году в эстрадно-цирковое училище и собирается стать артисткой разговорного жанра.

Телевидение 
 Аншлаг
 Проснись и пой
Шоу долгоносиков
 «Кривое зеркало»
 Смешнее, чем кролики
 Хочу знать
 2012 стульев

Фильмография 
  — Ералаш, выпуск № 194 («Сила воображения») — учитель физики
  — Королевство кривых зеркал — участник от Аргентины на конкурсе «Кривовидение»
  — Морозко — рабочий из ларца
  — Новые приключения Аладдина — стражник
  — Красная Шапочка — пациент доктора
  — Три богатыря — повар у трёх толстяков

Награды и звания 
 Народный артист Украины (1998).
 Заслуженный артист Украины (1996).

См. также 
 Кролики
 Владимир Моисеенко
 Большая разница

Ссылки 
 Официальный сайт
 Владимир Данилец на официальном сайте Юмористы.ру

Примечания